Spring Lake Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Spring Lake Township du comté de Ward dans le Dakota du Nord.
 Spring Lake Township du comté de Hand dans le Dakota du Sud.
 Spring Lake Township du comté de Hanson dans le Dakota du Sud.
 Spring Lake Township du comté de Kingsbury dans le Dakota du Sud.
 Spring Lake Township du comté de Tazewell dans l'Illinois.
  du comté d'Ottawa dans le Michigan.
  du comté de Scott dans le Minnesota.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships